Department of Transportation steht für:

 United States Department of Transportation, siehe Verkehrsministerium der Vereinigten Staaten
 Department of Transportation, früherer Name für Transport Canada, kanadische Verkehrsbehörde

Siehe auch:
 Verkehrsministerium